Torup peut faire référence à :

Torup (Halland), une localité de Suède,
, en Suède,
.